Гипсилофодонтиды  — небольшие динозавры из группы орнитоподов, известны из Азии, Австралии, Европы, Северной Америки и Южной Америки, из пород со средней юры до позднего мелового периода. Рассматриваются как быстрые, двуногие, растительноядные, около 1—2 метров длиной. Группа традиционно включает почти всех двуногих птицетазовых динозавров, кроме игуанодонтов.

Некоторые ранние филогенетические анализы определили, что это была естественная группа, но последние исследования показали, что группа в основном является парафилетической.

Гипотеза о парафилетичности группы, т. н. «естественные гипсилофодонтиды» была выдвинута во второй половине 1990-x годов. В настоящее время гипсилофодонтиды традиционно описывается как парафилетическая группа, находящаяся между Agilisaurus или Hexinlusaurus и Hypsilophodon или Gasparinisaura.

Классификация 
Представлена классификация группы на момент признания её парафилетичной, после тире — положение подчинённых таксонов на март 2016 года:
 Инфраотряд Орнитоподы (Ornithopoda)
 Группа Эуорнитоподы (Euornithopoda)
 Группа Гипсилофодонтиды (Hypsilophodontidae)
 Род Phyllodon — nomen dubium в инфраотряде орнитопод
 Род Qantassaurus — в инфраотряде орнитопод
 Подсемейство Dryosaurinae — расформировано, ранее описанное семейство Dryosauridae — в кладе Iguanodontia
 Подсемейство Hypsilophodontinae — расформировано
 Подсемейство Thescelosaurinae — ранг повышен до семейства Thescelosauridae в инфраотряде орнитопод

Кладограмма

Примечания 

Орнитоподы
†